Komsomolske je jméno ukrajinských sídel:

 Komsomolske – město v Doněcké oblasti Ukrajiny
 Komsomolske (sídlo městského typu) – sídlo městského typu v Charkovské oblasti Ukrajiny